

Geografia 
 Musacchia – regione storica dell'Albania Centrale, parte della Prefettura di Fier

Persone 
 Giuseppe Musacchia – presbitero di rito bizantino-greco, scrittore e pubblicista italiano di etnia arbëreshë
 Karla Jo Musacchia – vero nome della modella e artista statunitense Karla Conway

Altro 
 Musacchia – nome alternativo della famiglia Muzaka